Raúl Vasquez Arellano, calciatore messicano
Raúl Arellano Gallo, calciatore messicano